Joop Bouma (econoom), Nederlands econoom en emeritus hoogleraar bedrijfshuishoudkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen
 Joop Bouma (journalist), onderzoeksjournalist bij het Dagblad Trouw